

Patronymie
Sola est porté par les personnalités suivantes :
 Antoni Lima Solá (1970- ), footballeur andorran ;
 Antonio Solá (1780-1861), sculpteur catalan ;
 Catherine Sola (1941-2014), actrice française ;
 Cristóbal Solà (1904-1964), footballeur espagnol ;
 Ea Sola ( - ), danseuse et chorégraphe franco-vietnamienne ;
 Emilio Sola (1945-), historien espagnol ;
 Hanna Sola (1996-), biathlète biélorusse ;
 Josep Comas i Solà (1868–1937), astronome catalan ;
 Julien Sola (1984- ), footballeur français ;
 Manuel Sola (1992-), coureur cycliste espagnol ;
 Michel Sola (1940-2009), photographe et un responsable de presse français ;
 Richard Sola ( -1996), universitaire et journaliste français ;
 Romain Sola (1987- ), joueur de rugby à XV français ;
 Vlado Šola (1968- ), joueur croate de handball ;
 Antonio Téllez Solá (1921-2005), anarchiste espagnol.

Toponymie

Sola est une localité du Cameroun.
Sola est une commune du Togo.
Sola est une commune de Norvège.
Sola est une ville du Vanuatu.
Isla la Sola est une île du Venezuela
Coronel Juan Solá est une ville et une municipalité de la province de Salta (Artgentine).

Cinéma
Sola est un film de Henri Diamant-Berger.
Sola est une série d'animation japonaise de 2007.

Sport 
 Sola, coup de pied de la capoeira.

Arme 
 Sola Super, pistolet-mitrailleur luxembourgeois.

Homonymie de patronyme